Aléatoire signifie soumis au hasard, soumis à la chance.

Aléatoire se retrouve dans les expressions suivantes :
 suite aléatoire, la notion mathématique du hasard ;
 variable aléatoire (ou spécifiquement une variable aléatoire réelle), une notion de probabilités ;
 nombre pseudo-aléatoire, fréquemment utilisé en informatique pour simuler le hasard ;
 générateur de nombres aléatoires, dispositif capable de produire une séquence de nombres pseudo-aléatoires.

Voir aussi 
 
 Physique quantique

Hasard et aléatoire